Konrad II även kallad Saliern, född omkring 990 och död 4 juni 1039 i Utrecht, var tysk-romersk kejsare från 1027 till 1039.

Biografi
Han var barnbarns barnbarn till kejsar Otto I och gifte sig rikt med Gisela av Schwaben. Konrad valdes till tysk kung 1024 och begav sig sedan till Italien där han i Milano blev kung av Lombardiet 1026. Efter mindre strider mot några italienska städer blev han av påven Johannes XIX krönt till tysk-romersk kejsare den 26 mars 1027. Han befäste sin makt i hela Italien för att sedan återvända till Tyskland där oroligheter hade uppstått och kunde så slå ned dessa uppror. Vid den burgundiske kungen Rudolfs död 1032 förenade Konrad Burgund med sitt rike, inte utan stridigheter. 

Vid östra gränsen återvann Konrad efter växlingsrika strider med Ungern, Böhmen och Polen de genom freden i Bautzen avträdda gränslanden (Lausitz) och tvingade hertigarna av Polen och Böhmen att erkänna den tyske kungens länshöghet. Konrad överlämnade området Mark Schleswig till den danske kungen för att få fred vid norra gränsen.  

Däremot försvarade kung Konrad sin överhöghet i Burgund. Detta förhållande har på många sätt varit betydelsefullt, även om Konrads inflytande i Burgund inte var överdrivet stort och hans makt knappast stärktes genom förvärvet. De burgundiska kronogodsen var nämligen förskingrade, och vasallerna försvarade trotsigt sin själständighet gentemot kungen. Men denna landvinning hade dock till följd att Schweiz kom i närmare beröring med riket, och att de följande kejsarna i många viktiga frågor kunde hämta rättsligt och materiellt stöd ur sitt herravälde över Burgund. 

År 1036 drog Konrad till Italien för att stävja oroligheter som uppkommit och belägrade en tid Milano. Där utfärdade han den 28 maj 1037 den lag, Constitutio de feudis, innebärande successionsrätt i feodala sammanhang för far till son och broder till broder, som är gällande i några få länder än idag och fungerar som ett komplement till den så kallade saliska lagen.

Under sin tid som kejsare försökte Konrad göra kungamakten starkare och rikare med målet att bli oberoende av kyrkan. Efter Konrad II "Saliern" fick ätten senare sitt namn, den saliska ätten. Konrad II är begravd i Speyers domkyrka, en kyrka han själv lät uppföra 1030.

Barn
Med hustrun Gisela av Schwaben hade Konrad tre barn:
 Henrik (III), född 1017 och död 1056
 Beatrix, cirka 1020–1034
 Mathilde, cirka 1025–1034

Källor

 Personendatenbank des höheren Adels in Europa; Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Noter

Externa länkar 

Tysk-romerska kejsare
Födda 990
Avlidna 1039
Män
Walhalla
Personer i Tyskland under 1000-talet
Ugglan